Zwycięzca Młodzieży to tytuł który sędzia może nadać podczas Wystawy Psów Rasowych jednemu psu i jednej suce wystawianym w klasie młodzieży w danej rasie, pod warunkiem, że otrzymają ocenę doskonałą z lokatą pierwszą. Zwycięzcy Młodzieży mogą brać udział w porównaniu o tytuł Najlepszy Junior w Rasie.

Wystawy psów